Lid o LID puede referirse a:
 Combate.
 Location identifier (en español: Identificador de ubicación), representación simbólica para el nombre y la ubicación de un aeropuerto, navegación marítima, o estación meteorológica.
 Lewica i Demokraci (en español: Izquierda y Demócratas), partido político polaco.
 Hidruro de litio deuterado, por su fórmula molecular (LiD).
 Alidaunia, por su código OACI.